Andrew Nembhard (2000-), basketteur canadien ;
  (1994-), footballeur bélizéen ;
 RJ Nembhard (1999-), basketteur américain ;
  (1972-), ancien basketteur américain, père de RJ.